SIL International
Rio Sil - um curso d'água galego
Sil TV - emissora brasileira

Desambiguações de siglas